Polyporus — рід базидіомікотових деревних грибів родини трутовикові (Polyporaceae). Ростуть на мертвих листяних деревах, рідше на хвойних.

Види 
 Polyporus alveolaris
 Polyporus alveolarius
 Polyporus arcularius
 Polyporus badius
 Polyporus brumalis
 Polyporus choseniae
 Polyporus ciliatus
 Polyporus corylinus
 Polyporus craterellus
 Polyporus cryptopus
 Polyporus dictyopus
 Polyporus gayanus
 Polyporus grammocephalus
 Polyporus guianensis
 Polyporus lepideus
 Polyporus leprieurii
 Polyporus leptocephalus
 Polyporus longiporus
 Polyporus ludovicianus
 Polyporus melanopus
 Polyporus meridionalis
 Polyporus mikawai
 Polyporus phyllostachydis
 Polyporus pinsitus
 Polyporus pseudobetulinus
 Polyporus radicatus
 Polyporus rhizophilus — трутовик коренелюбний
 Polyporus septosporus
 Polyporus squamosus — трутовик лускатий
 Polyporus squamulosus
 Polyporus subvarius
 Polyporus tenuiculus
 Polyporus tessellatus
 Polyporus tricholoma
 Polyporus tuberaster
 Polyporus tubiformis
 Polyporus udus
 Polyporus umbellatus — трутовик зонтичний
 Polyporus varius
 Polyporus virgatus

Посилання 
 Polyporus  at Index Fungorum
 eol  at eol.com

Трутовикові
Роди грибів
Деревні гриби